Assurage peut désigner :
 l'assurage en alpinisme et escalade ;
 l'assurage en musculation.